Fujikawa bezeichnet:

 Fuji (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Yamanashi
 Fujikawa (Shizuoka), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Shizuoka (eingemeindet nach Fuji (Shizuoka))
 Fujikawa (Yamanashi), eine Stadt in der Präfektur Yamanashi
 Fujikawa-shuku, eine Poststation der Tōkaidō

Fujikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Chiai Fujikawa (* 1995), japanische Sängerin
 Gyo Fujikawa (1908–1998), US-amerikanische Illustratorin
 Hisataka Fujikawa (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Kazuo Fujikawa (* 1942), japanischer theoretischer Physiker
 Keisuke Fujikawa (* 1934), japanischer Roman- und Drehbuchautor
 Kōji Fujikawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kotarō Fujikawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kyūji Fujikawa (* 1980), japanischer Baseballspieler
 Shigehisa Fujikawa, japanischer Astronom.
 Tadd Fujikawa (* 1991), US-amerikanischer Golfer
 Takayuki Fujikawa (1962–2018), japanischer Fußballspieler
 Yoshiaki Fujikawa (* 1948), japanischer Jazzmusiker
 Fujikawa Yū (1865–1940), Arzt und Pionier der japanischen Medizingeschichte
 Yūji Fujikawa (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yuri Fujikawa (* 1980), japanische Politikerin
 Fujikawa Yūzō (1883–1935), japanischer Bildhauer